Турсия () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 1152 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Леона